Il toponimo Puerto Cortés può riferirsi a diverse località:

Puerto Cortés, distretto della Costa Rica capoluogo del cantone di Osa
Puerto Cortés, comune dell'Honduras nel dipartimento di Cortés
 Puerto Cortés – località del comune di Comondú, Bassa California (Messico)